Other People's Money – cortometraggio statunitense del 1916 diretto da William Parke
I soldi degli altri (Other People's Money) – film statunitense del 	1991 diretto da Norman Jewison

Pagine correlate
I soldi degli altri